Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1960 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 22 janvier au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Smith Court bat Jan Lehane en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Mary Carter Reitano et Christine Truman.

Parcours 

|-
|1|| Maria Bueno||align=center|1/4 de finale|| Margaret Smith Court (7)
|-
|2|| Christine Truman||align=center|1/2 finale|| Jan Lehane (3)
|-
|3|| Jan Lehane||align=center|Finale|| Margaret Smith Court (7)
|-
|4|| Mary Carter Reitano||align=center|1/2 finale|| Margaret Smith Court (7)
|-
|5|| Lorraine Coghlan||align=center|1/4 de finale|| Jan Lehane (3)
|-
|6|| Beverley Rae||align=center||| Mary Bevis Hawton
|-
|7||style=background-color:#CCCCFF| Margaret Smith Court||align=center|Victoire'''|| Jan Lehane (3)
|-
|8|| Betty Holstein||align=center||| Fay Muller
|}

Résultats

Tableau complet

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1960
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1960
Compétition de tennis à Brisbane
Janvier 1960
Sport en février 1960